Bouxières ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Bouxières-aux-Bois im Département Vosges
 Bouxières-aux-Chênes im Département Meurthe-et-Moselle
 Bouxières-aux-Dames im Département Meurthe-et-Moselle
 Bouxières-sous-Froidmont im Département Meurthe-et-Moselle
 

Siehe auch: La Boissière, Boussières, Bussières